Маринеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Маринеску, Александра (род. 1982) — румынская гимнастка.
 Маринеску, Георге (1863—1938) — румынский невропатолог.
 Маринеску, Лучан (род. 1972) — румынский футболист.
 Маринеску, Медея (род. 1974) — румынская актриса.
 Маринеску, Михай (род. 1989) — румынский гонщик.
 Маринеску, Николае (1884—1963) — румынский политический, государственный и военный деятель.
 Маринеску, Текла (род. 1960) — румынская гребчиха.

См. также 
 Синдром Маринеску — Шёгрена
 Маринеско, Александр Иванович